Ranzing ist der Ortsname von

 Ranzing (Falkenberg), Ortsteil der Gemeinde Falkenberg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Ranzing (Lalling), Ortsteil der Gemeinde Lalling, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Ranzing (Tettenweis), Ortsteil der Gemeinde Tettenweis, Landkreis Passau, Bayern
 Ranzing (Tiefenbach), Ortsteil der Gemeinde Tiefenbach, Landkreis Passau, Bayern

 Ranzing (Gemeinde Fraham), Ortschaft der Gemeinde Fraham, Bezirk Eferding, Oberösterreich
 Ranzing (Gemeinde Gurten), Ortschaft von Gurten, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich

Siehe auch:
 Ranzinger
 Ranzig